Rafael Nadal era il detentore degli ultimi quattro titoli e si è confermato campione sconfiggendo in finale Novak Đoković per 3-6, 7-5, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Nadal (campione)
  Novak Đoković (finale)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Roger Federer (quarto turno)
  David Ferrer (quarti di finale)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Andy Murray (semifinale)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Kei Nishikori (primo turno)
  John Isner (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Richard Gasquet (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarto turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Michail Južnyj (secondo turno)
  Tommy Haas (primo turno, ritirato per infortunio)

  Tommy Robredo (terzo turno) 
  Ernests Gulbis (semifinale) 
  Kevin Anderson (quarto turno) 
  Aleksandr Dolhopolov (secondo turno) 
  Nicolás Almagro (primo turno, ritirato per infortunio) 
  Jerzy Janowicz (terzo turno) 
  Gaël Monfils (quarti di finale) 
  Fernando Verdasco (quarto turno) 
  Marin Čilić (terzo turno) 
  Feliciano López (secondo turno) 
  Roberto Bautista-Agut (terzo turno) 
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno) 
  Gilles Simon (terzo turno) 
  Vasek Pospisil (primo turno) 
  Dmitrij Tursunov (terzo turno) 
  Andreas Seppi (terzo turno)

Qualificati 

  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Peter Polansky (primo turno)
  Laurent Lokoli (primo turno)
  James Ward (primo turno)
  Ante Pavić (primo turno)
  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Miloslav Mečíř, Jr. (primo turno)

  Simone Bolelli (secondo turno) 
  Damir Džumhur (primo turno) 
  Facundo Bagnis (secondo turno) 
  Gastão Elias (primo turno) 
  Andreas Beck (primo turno) 
  Andrea Arnaboldi (primo turno) 
  James Duckworth (primo turno) 
  Potito Starace (primo turno)

Wildcard 

  Robby Ginepri (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Nick Kyrgios (primo turno)
  Michaël Llodra (primo turno)

  Paul-Henri Mathieu (primo turno) 
  Axel Michon (secondo turno) 
  Albano Olivetti (primo turno) 
  Lucas Pouille (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2014
ATP World Tour 2014